Joachimshof steht für:
 Joachimshof (Breddin), bewohnter Gemeindeteil von Breddin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Joachimshof (Templin), Wohnplatz von Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Jáchymov (Velká Bíteš), Ortsteil von Velká Bíteš, Tschechien